Die Damallsvenskan 1994 war die 7. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 23. April und dem 22. Oktober 1994 statt. 

Malmö FF konnte seinen Titel verteidigen und holte die insgesamt fünfte Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) holte sich Anneli Andelén von Öxabäck/Mark IF mit 33 erzielten Toren.

Tabelle 

|}

Statistik 
539 Tore fielen in den 132 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 4,08. Der Zuschauerschnitt lag bei 127, dem niedrigsten Schnitt der Ligageschichte.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 1994